Tilman Eichstädt (* 20. Februar 1974 in Berlin) ist ein deutscher Ökonom und Spezialist für Supply Chain Management.

Leben 
Im 1988 veröffentlichten Film Linie 1 spielt Tilman Eichstädt die Nebenrolle Stefan.

Tilman Eichstädt verfasste seine Dissertatun von 2005 bis 2007 an der Universität Rostock und war gleichzeitig Consultant und Projektleiter bei McKinsey. Zwischen 2009 und 2012 war er Head of Supply Chain Management bei Inventux, bevor er drei Jahre als Berater bei Kienbaum arbeitete. Seit 2014 ist Tilman Eichstädt Professor an der bbw-Hochschule in Berlin. Seit 2016 arbeitet er bei HelloFresh, und ist dort mittlerweile Senior Vice President of Supply, Product & Sustainability.

Er veröffentlichte Beiträge in der Berliner Zeitung, der Lebensmittelzeitung und digital beim CEPR und bei McKinsey.

Veröffentlichungen 

 Tilman Eichstädt. Einsatz von Auktionen im Beschaffungsmanagement: Erfahrungen aus der Einkaufspraxis und die Verbreitung auktionstheoretischer Konzepte. Gabler Edition Wissenschaft, 2008.

Weblinks 

 https://www.bbw-hochschule.de/ueber-uns/bbw-hochschule/professoren/tilman-eichstaedt.html(Tilman Eichstädts Profil auf der Website der bbw-Hochschule)
 https://makronom.de/ueber-uns/autoren/tilman-eichstaedt

Einzelnachweise 

Ökonom
Deutscher
Geboren 1974
Mann